Санта Бланка има више значења:

 Санта Бланка (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Бланка (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику